Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Hand e Chris Wilkinson con Jeremy Bates e Mark Petchey non hanno disputato la finale.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Peter Nyborg (primo turno)
 Jeremy Bates /  Mark Petchey (finale)

 Wayne Arthurs /  Mark Knowles (primo turno)
 Massimo Ardinghi /  Nicola Bruno (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1993